Stegwiesengraben ist ein Gewässername:

 Stegwiesengraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl etwas vor Binzwangen (Colmberg), Markt Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stegwiesengraben (Klingenbach), linker Zufluss des Klingenbachs in Obertürkheim, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg, der über den Uhlbach in den Neckar entwässert
 Stegwiesengraben (Mittelbach), linker Zufluss des Mittelbachs bei Mittelbach, Ortsteil Billingsbach, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, der in den Rötelbach (Jagst) mündet
 Stegwiesengraben (Reiche Ebrach), rechter Auenzufluss der Reichen Ebrach kurz vor der Lempenmühle, Markt Mühlhausen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern